Sangre de doncella puede referirse a:
 el nombre común de la planta Citharexylum spinosum; o
 el nombre común de la planta Fedia cornucopiae.